Het tennistoernooi US Open werd in 1980 bij de mannen voor de 100e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaan John McEnroe won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als eerste geplaatste Zweed Björn Borg met 7-6, 6-1, 6-7, 5-7 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (finale)
  John McEnroe (winnaar)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Guillermo Vilas (vierde ronde)
  Vitas Gerulaitis (tweede ronde)
  Gene Mayer (eerste ronde)
  Harold Solomon (vierde ronde)
  Eddie Dibbs (tweede ronde)

  Peter Fleming (tweede ronde)
  Ivan Lendl (kwartfinale)
  Roscoe Tanner (kwartfinale)
  José Luis Clerc (eerste ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Wojtek Fibak (kwartfinale)
  Yannick Noah (vierde ronde)
  Victor Amaya (derde ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1980
US Open (tennis)